Тони Тейлор ():
 Тейлор, Тони (1935—2020) — кубинский бейсболист и тренер.
  (род. 1946) — шотландский футболист.
 Тейлор, Тони (род. 1989) — панамо-американский футболист.
 Тейлор, Тони (род. 1990) — американский баскетболист.